John Hope (Groenendaal) (1737-1784), eigenaar van Groenendaal in Heemstede en uitvinder van een stoommachine om water op te pompen.  
 John Hope (voorman gelijke-rechtenbeweging) (1868–1936), lid Niagara Movement. 
 John Hope (gouverneur-generaal) (1860-1908), eerste gouverneur-generaal van Australië